Uno-X Development Weekend 2018 var den første udgave af Uno-X Development Weekend som blev arrangeret fra 31. august til 2. september 2018. Arrangementet omfattede løbene Hafjell Grand Prix 2018, Lillehammer Grand Prix 2018 og Gylne Gutuer 2018, som alle tre er klassificeret som kategori 1.2 af UCI.

Holdene

Hafjell Grand Prix 2018 

Løbet var en individuel enkeltstart og blev arrangeret 31. august 2018 på Hafjell af Lillehammer CK. Det havde en total distance på 21,6 km. Løbet blev vundet af danske Martin Toft Madsen fra .

Resultater

Lillehammer Grand Prix 2018 

Løbet blev arrangeret 1. september 2018 i Lillehammer af Lillehammer CK. Det gik over flere runder på en rundstrækning som var 19,4 km lang. Løbet blev vundet af danske Alexander Kamp fra .

Resultater

Gylne Gutuer 2018 

Løbet blev arrangeret 2. september 2018 i og omkring Stange af Ottestad IL. Det havde en total distance på 166,5 km og foregik både på asfalt og grus. Løbet blev vundet af belgiske Jasper Philipsen fra , foran danske Casper von Folsach fra .

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018